Hilda Aurora Vidal Valdés (La Habana, 13 de agosto de 1941) es una artista cubana que desarrolló diversas manifestaciones artísticas, entre ellas, la pintura, el dibujo, el diseño, la escultura, el collage, el papel maché.

Biografía 
Hilda Vidal nace en la Habana. Recibe clases personales de pintura con Manuel Vidal. A partir de 1973 realiza 29 exposiciones personales, participando en 200 colectivas en Cuba y en el extranjero. Ha realizado exposiciones personales en Bélgica, Argentina, España.

Sus obras se encuentran en colecciones de Cuba, España, Francia, Italia, Alemania, Suecia, Yugoslavia, Rusia, Canadá, EE. UU., México, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Chile, Bélgica, Panamá, Argentina, Jamaica, Senegal, Nigeria y Japón.
En el 2001 junto a la pintora Rocío García representó al país en el evento iberoamericano de pintoras Mujeres de Espíritus en Ciudad Panamá.

En el 2005 representa a la galería la Acacia en el evento Toronto International Art Fair en Toronto Canadá. En 2014 participa en la exposición colectiva "Individuazoni" Galería Mentana, Florencia, Italia
Su obra ha sido reproducida en numerosas revistas y periódicos en el extranjero y Cuba.
Incursiona en el dibujo, el grabado y las esculturas blandas.
En 1985 realizó los diseños (escenografías y muñecos) para la obra La Caperucita roja del Guiñol Nacional.

=Exposiciones Personales:
2019  -  “Vienen del turbio horizonte”.  Homenaje a los 500 años de La Habana, Centro Cultural de Coslada
               Madrid.
2019 - “¿Sospecharán Cuántos Secretos Hay?” Galería Villa Manuela, La Habana, Cuba.             
2017 - “Una fiesta Innombrable” Centro cultural La Despernada, Villanueva de la cañada, Madrid,
             España.
2015 - “Soy la vida y nada más” Centro cultural Villa de Móstoles, Madrid, España.
2013 - “Se Creyó Mirar y Era Mirado” Galería El Reino De Este Mundo, La Habana, Cuba.
2008 - “El Peligro del Subconsciente” Galería Villa Manuela, La Habana, Cuba.
2007 - “La Memoria, La Mirada y La Máscara” en Galería La Acacia, La Habana, Cuba.
2006 -   Exposición y Presentación del “menú de Otoño” en Hotel Inglaterra, La Habana, Cuba.
             Exposición en el marco de las Romerías de mayo de 2006 del Centro Provincial de Artes 
             Plásticas, Holguín, Cuba.
2004 - “Miradas de las Memorias” en Galería Pequeño Espacio del Consejo Nacional de Artes
             Plásticas, La Habana, Cuba
2002 - “Las Eras Imaginarias” en Galería La Acacia, La Habana, Cuba.
2001 - “Noche Insular: Jardines Invisibles” Centro Cultural de Torrelaguna, Madrid, España.
2000 - “Inter-Nos”  Exposición bipersonal Galería Juan David, La Habana, Cuba.
           “Noche Insular: Jardines Invisibles” Galería La Acacia, La Habana, Cuba
1998 - “Mensajes de la Habana” Galería Núcleo del Arte, Buenos Aires, Argentina. 
1997 - “El Tiempo que me Interroga” en Galería La Acacia, La Habana, Cuba.
             Exposición BoyCott Art Gallery, Bruselas, Bélgica.
1995 - “Diálogos, Dilemas, Deseos y Discursos” en Galería Domingo Ravenet - I Salón de Arte 
1993 - “Los Signos y los Sueños” Galería Habana, La Habana, Cuba 
1992 - “Pintura Pintada Después de Despertada” en Galería C.C. Yara, La Habana, Cuba.
1991 - “Otras Respuestas” Centro Cultural Charles Chaplin, La Habana, Cuba
1989 - “Lo Distinto se Parece” Galería Habana, La Habana, Cuba
1987 - “La Pintura Razona” Galería L edificio Mella, La Habana, Cuba.
1985 - “Cuadros de Leonardo” Centro de Arte 23 y 12, La Habana, Cuba
1983 - “Orden y Aventura” Centro de Arte 23 y 12, La Habana, Cuba.
           “Orden y Aventura 2” Galería L edificio Mella, La Habana, Cuba.
1981 - “Puertas de la Primavera” Galería Centro de Arte Internacional, La Habana, Cuba
1980 - “20 Oleos de Hilda Vidal” Complejo de Galerías de Provincia Habana, Cuba.
1978 - “Paseo por el Sol” Galería Centro de Arte Internacional, La Habana, Cuba.
1975 - “Un Hecho Natural” Galería Hotel Habana Libre, La Habana, Cuba.
1973 -   1ª Exposición personal en Galería MINSAP, La Habana, Cuba.

Exposiciones Colectivas:
2019 - “Caribbean Art” Affinity Contrast, Miramar Cultural Center, Florida, Estados Unidos.
2019 - “Visions of Cuba” vieja fábrica de tabaco “Gato”, Kay West, Miami, Estados Unidos.
2018 - “No constraints to Leguty”  Pompano Beach Cultural Center, Florida, Estados Unidos.
2017 - “The Woman in the Mirror” en Art Concept Alternative RAW Space, Vero Beach, Florida, 
             Estados Unidos.
2015 - “Siete mares” (colateral a la bienal de la Habana) Casa Víctor Hugo, La Habana, Cuba.
2014 - “Individuazioni” Galería Mentana, Florencia, Italia.
2013 - “Rodando se encuentran” Museo de la arquitectura, Shanghái, china
           “Rodando se encuentran” C. N. de artes plásticas, Biblioteca Nacional, La Habana, Cuba.
2006 - “Civilizaciones Ancestrales” Fundación Alianza Hispánica, Madrid, España.
2005 -  Toronto Internacional Art Fair, Toronto, Canadá. 
           “Che, Cotidiano de Leyenda” en Galería Puerta de Famagusta, Nicosia, Chipre. 
            Salón de Pequeño Formato en Galería L, La Habana, Cuba. 
           “Unas y Otras” (por el Día de la Mujer), Casa Simón Bolívar, La Habana, Cuba. 
           “Me han estremecido un montón de mujeres”, C. Pablo de la Torriente, La Habana, Cuba.
2004 - “De lobo un pelo” en Galería La Acacia, La Habana, Cuba.
             Diseños premiados para Mosaicos de la Rampa. Galería Martínez Villena, La Habana, Cuba.
2003 - “Yo Sé de un Pintor Gigante…” (150 Aniversario de Martí) en el Consejo de Ministros. 
            “Ilústrate”, exposición colectiva de ilustraciones en la Revista “Revolución y Cultura”.
            “Doce Mujeres Creadoras” (colateral a la Bienal). Galería orígenes, Gran Teatro, F.E.B.E.
            Salón de Pequeño Formato (colateral a la Bienal), Galería L.
            Todas en La Habana, Cuba.
2002 -  Salón de Pequeño Formato, Galería L, La Habana, Cuba.
2001 - “Mujeres de Espíritu” en Museo del Canal, Canal de Panamá, Panamá.
2000 - “Mujeres Cercanas” (colectiva de mujeres) en Casona del F.E.B.E., La Habana, Cuba.
1999 - “Representación del Arte Cubano” en Museo Galería Josefina, Managua, Nicaragua.
           “Imaginaciones Cubanas”  en Centro Cultural La Mercé, Girona, España.
1998 - “Pintura Cubana Contemporánea” en Museo N. de Bellas Artes, Río de Janeiro, Brasil.
           “Cubanías de la Isla Caribeña” en el Museo de Bellas Artes de la Plata, Argentina.
           “Distintas Tendencias” en Galería Núcleo del Arte, Buenos Aires, Argentina.
           “La voluntad del Genio” en Galería Domingo Ravenet, La Habana, Cuba.
            Exposición Antológica de Serigrafías del Taller René Portocarrero, La Habana, Cuba.
           “Tributo a la danza” por 50 aniversario del Ballet de Cuba. Galería Habana.
           “En el tiempo” (Salón Arte Contemporáneo) en Galería La Acacia, La Habana, Cuba.
1997 - “Imágenes de Otra Isla” en Isla Margarita, Venezuela.
1996 - “Artistas Contemporáneos Cubanos” en Aleksinac, Yugoslavia.
           “15 Savremena Kubanska Umetnost” en Salón Doma Kulture, Testenik, Yugoslavia.
          “Amistad del Sueño” en Casa de la Cultura de Celaya, Guanajuato, México.
           “Mujer Cubana, Creación, Imagen y Pensamiento”, Galería L, La Habana, Cuba.
           “Mujer por mujer, Poesía”. Galería Imago, La Habana, Cuba.
           “La costilla maldita”, (serigrafía) Taller de serigrafías René Portocarrero, La Habana, Cuba.
1995 - “15 Savremenih Kubanskih Umetnika” en Galería Sulus, Belgrado, Yugoslavia.
           “Artistas Contemporáneos Cubanos” en Galería Pitágoras, Paracin, Yugoslavia.
           “Relaciones Peligrosas”, Centro Desarrollo de las Artes Visuales (U.N.E.A.C.).
           “Mujer Múltiple”, Palacio de las Convenciones, La Habana, Cuba.
           “A la Carta” en Galería de la Habana, La Habana, Cuba. 
           “Junto a los niños” en Galería Imago, U.N.I.C.E.F. (donación), La Habana, Cuba.
            Salón Nacional de Pintura Contemporánea, Museo Nacional, La Habana, Cuba.
           “Los Monstruos de la Razón”, C.P.A.P., La Habana, Cuba.
1994 - “Pintura Cubana Actual” en Galería Zlatno o OKO, Vojvodina, Yugoslavia.
           “Mujeres Diferentes” y “Los que Están” en Galería Domingo Ravenet, La Habana, cuba.
           “Color y Forma” en Galería Imago, La Habana, cuba.
1993 - “Cuba en Michoacán” en el Instituto Michoacano de Cultura, Morelia, México.
           “Otros Colores de la Sonrisa” en la Fundación La Verde Sonrisa, Managua, Nicaragua.
            Muestra de Pintura Cubana, exposición Itinerante por Cataluña, España.
           “V Salón de Pequeño Formato” en Galería L, La Habana, Cuba.
1992 - Exposición Itinerante por Países Escandinavos por el 5º centenario del descubrimiento.
           Exposición en la Feria de Puerta de Toledo, Madrid, España.
           Bienal Ibero Americana de Arte en el Museo Metropolitano, Ciudad de México, México.

Publicaciones: 
Revolución y Cultura. Bohemia, España Republicana, Revista Unión, Revista Universidad de La Habana (#233), Revista Urbe, Albur, La Gaceta de Cuba, El Caimán Barbudo, Crimen y castigo (México), la revista del libro cubano, Granma, Tribuna de la Habana, Trabajadores, Arte Cubano. “La campana de cristal”, de Félix Pita Rodríguez en el #3 de 1988 de Revista Cuba, 2016 “Revista de Arte” Madrid, 2017 Revista de Arte Cubano La Habana, 2017 Art Nexus, 2020 Art Crónica.

Exposiciones colectivas 
1986:

-	Semana de la cultura cubana en Moscú. (UNEAC).

-	Jornada de la cultura en Filipinas. (UNEAC).

1987:

-	Pintura cubana actual (4 pintores), Museo Metropolitano de Manila Filipinas. (MINREX).

1988:

-	Siete pintores cubanos, Sofía-Bulgaria. (UNEAC).

1992:

-	Exposición itinerante por los países Escandinavos (por el quinto centenario del descubrimiento).

-	Exposición en la feria de la Puerta de Toledo, Madrid, España.

-	Bienal  Ibero Americana de Arte, Museo Metropolitano, Ciudad de México

1993:

-	Exposición. Otro Colores de la Sonrisa, Fundación La Verde Sonrisa, Managua, Nicaragua (Donación).

-	Semana de la cultura cubana en Morelia, México. (instituto Michoacano de Cultura).

-	Muestra de Pintura Cubana, exposición itinerante por Calaluña-España.

1994:

-	Pintura Cubana Actual, Galería Zlatno o OKO, Vojvodina, Yugoeslavia.

1995:

-	15 Savremenih Kubanskih Umetnika, Galeria Sulus, Belgrado, Yugoeslavia.

-	Feria de Arte Internacional “World Trade Center”, Sala Olmeca, Ciudad de México

-	Artistas Contemporáneos cubanos, Galería Pitágoras, Paracin, Yugoslavia.

1996:

-	Artistas Contemporáneos Cubanos, Aleksinac, Yugoeslavia.

-	Savremena Kubanska Umetnost, Centar Kulturu, likovni, Salón Doma Kulture, Testenik, Yugoeslavia.

-	Amistad de Sueño, casa de la cultura de Celaya, Guanajuato,  México.

1997:

-	Imágenes de otra isla, Isla Margarita, Venezuela.

1988:

-	Pintura Cubana Contemporánea, Museo Nacional de Bellas Artes, Río de Janeiro, Brasil.

-	Cubanías de la Isla Caribeña, 52 años después, museo de Bellas Artes de la Plata, Argentina.

-	Artistas contemporáneos argentinos (invitada), Galería Núcleo del Arte, Buenos Aires, Argentina.

-	Distintas Tendencias, Galería Núcleo de Arte, BS.AS, Argentina.

1999:

-	Exposición Representativa del arte cubano, Museo Galería Josefina, Managua, Nicaragua.

-	Exposición imaginaciones cubanas, ayuntamiento de Gerona, Cataluña, España (enero-febrero).

2001:

-	Mujeres de Espíritu, museo del  Canal, Canal de Panamá, Panamá (abril-mayo).

-	Salón de Pequeño formato, UNAM, Ciudad de México, D.F. (Cooperación cultural con la Universidad de la Habana).

2005:

-	Che cotidiano de leyenda, Galería del Centro Cultural Municipal, puerta de Famagusta, Nicusia, Chipie.

-	TIEAF (Feria de Arte Contemporáneo de Toronto) Canadá – noviembre (1-10).

2006:

-	Creaciones sobre las civilizaciones “Ancestrales” Fundación Alianza Hispánica, Madrid, España.

2014:

-" Individuazioni" Galería Mentana, Florencia, Italia.

1974:

-	Exposición en el regional Plaza de los CDR. Galería Galiano.

-	Salón 26 de Julio. Museo Nacional.

-	IV Salón Juvenil de Artes plásticas, provisional. Galería Galiano.

1975:

-	IV Salón Juvenil Nacional de Artes Plásticas. Museo Nacional.

-	Exposición Provincial de Arte y Literatura. Galería Galiano.

-	Exposición en la escuela  de Cuadros del Partido de la Habana.

1976:

-	Exposición Homenaje al XV Aniversario del Consejo Nacional de Cultura Galería  Galiano.

-	Exposición Homenaje a Picasso, Galería de La Habana. 

-	Exposición “El Arte es Trabajo del Pueblo” (por el 1º de mayo), Galería Galiano.

-	Exposición “Homenaje a Angola” Galería Galiano.

-	Salón Nacional, Matanzas. 

-	Salón de Pequeño Formato. Galería L. 

-	Exposición “Muñecas de Trapo” (Primer Premio). Museo de Artes Decorativas.

1977:

-	Exposición “Artesanía y Arte Popular”. Galería de La Habana.

-	Exposiciones “La Mujer en la Plástica Cubana”. Galería Galiano.

1978:

-	Exposición “Solidaridad con Nicaragua”.

1979:

-	Exposición “50 Aniversario de la Muerte de Mella”. Galería Amelia Peláez (Parque Lennin).

-	Exposición “Homenaje a Amelia Peláez”  Galería Amelia Peláez.

-	Exposición”Homenaje a Nicaragua”, Galería Bautista.

-	Exposición “Plástica Cubana”, por Carifesta. Galería de Arte Internacional (San Rafael).

-	1º Bienal de Artesanía,  Galería Amelia.

1980:

-	II Salón de Paisajes, Brigada Hermanos Saíz y Artistas invitados. Galería Amelia Peláez.

-	Salón nacional de Pintura y Escultura “Carlos Enríquez”. Galería de Arte Internacional.

-	I Salón Nacional de Paisajes “Leopoldo  Romañaen”. Guantánamo.

-	Salón de Paisajes “Leopoldo  Romañaen”. Varadero. 

1981:

-	“La mujer creadora en la Plástica Cubana”. Casa de Cultura de Plaza. 

-	Exposición inaugural Centro de Arte 23 y 12. 

-	1º Salón Provincial “Las mujeres en la Plástica”. Galería de Bejucal.

-	“1º Salón nacional de Pequeño Formato”. Salón Lalo Carrasco. Hotel Habana Libre. 

1982:

-	Exposición de nuevo Amelia en su Galería. (de mujeres), Galería Amelia Peláez.

-	Exposición cubanas de este Siglo. Galería L. 

-	Salón U.N.E.A.C. Museo Nacional.

1983:

-	Diseñó y realizó los muñecos y escenografías, para “La caperucita Roja”. Guiñol Nacional.

-	Salón de la Ciudad, Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño. (Mención en pintura).

1984:

-	Exposición “Indoamérica”. F.C.B.C (esculturas en tela). 

-	III Exposición de Pequeño Formato. Galería L. 

-	Exposición “Indoamérica II”.  F.C.B.C. 

-	Salón Artes Platicas U.N.E.A.C. Museo Nacional. 

1985:

-	Salón Plaza 85. Galería 23 y 12.

-	Salón 13 de marzo. Galería L.

-	Exposición “Por la Paz y contra la guerra”. F.C.B.C. 

-	Saló U.N.E.A.C. Museo Nacional.

1986: 

-	Salón de la Ciudad. C.P.A.P.

-	Exposición “Homenaje a Silva” (por los 25 años de trabajo). Galería 23 y 12. 

1987:

-	Salón Plaza 87/ Galería 23 y 12 (mención en dibujo).

-	Exposición “Aire Fresco”. (abanicos decorados) F.C.B.C. 

-	“Encuentro grabado 87”. Museo Nacional.

-	Salón Playa 87. Galería Servando Cabrera.

1988:

-	Salón U.N.E.A.C. Pabellón Cuba.

-	“Creadoras Cubanas”. (por el III encuentro Continental de Mujeres). Museo Nacional.

-	IV Salón de Pequeño Formato. Galería L.

-	“Salón de la Ciudad 88”. C.P.A.P.

1989:

-	“Inspiraciones”. Galería Servando Cabrera.

1990: 

-	Exposición por el Día de la Mujer. Galería de la Habana.

-	“Regalo con Arte”. Galería de la Habana.

-	Salón U.N.E.A.C. Museo Nacional.

-)	“Nuestro Arte para Perú”. (Donación). Museo Colonial.

1991:

-	“Collages”. Galería de los Vitrales. F.C.B.C.

-	Colectiva por el Día de la Mujer, Galería Tina Modotti, Teatro Mella.

-	Exposición en el Centro de Prensa Internacional. F.C.B.C.

-	“En su marco, listo”. Galería de La Habana.

-	Salón de la Ciudad. C.P.A.P.

-	“Maestros de la Pintura Cubana”. C.P.A.P.

-	“Olor a Tinta”. (serigrafías), Galería de la Habana. 

-	“La  Huella del Pulgar”. (por la Bienal). Galería de La Habana. 

1992:

-	Colectiva en el Centro de Prensa Internacional. F.C.B.C.

-	Una Calavera de colón. Galería Arte 7. Complejo Cultural Yara.

-	Exposición de  Portadas de la Revista Albur. Biblioteca Nacional.

-	“Pasando la bola”. Galería de La Habana.

-	“Esperanza para ustedes” (Donación SIDA). Escuela de Arquitectura.

1993:

-	Exposición serigrafías, Sala M. Villena. U.N.E.A.C. 

-	“Archivo abierto”. Casa Guayasamín.

-	V Exposición de Pequeño Formato. Galería L. 

-	“como acabar de una vez y por todas con la pintura”. Teatro Nacional.

1994:

-	“Mujeres diferentes”. Galería Domingo Ravenet.

-	“los que están”, Galería Domingo Ravenet. (Colateral Bienal de la Habana). 

-	“Color y Forma”, Galería Imago (Gran Teatro).

-	“Güiro, Calabaza y Miel”, Taller de Serigrafía RP. 

-	Exposición inaugural Galería Catálogo de la U.NE.A.C. 

1995:

-	“Relaciones Peligrosas”, Centro Desarrollo de las Artes Visuales (U.N.E.A.C.).

-	“Mujer Múltiple”, Palacio de las Convenciones. 

-	“A la Carta”. Galería de la Habana. 

-	“Junto a los niños”, Galería Imago, U.N.I.C.E.F .(donación).

-	Salón Nacional de Pintura Contemporánea, Museo Nacional.

-	“los Monstruos de la razón”, C.P.A.P. 

1996:

-	“Mujer cubana, creación, imagen y pensamiento”, Galería L. U.N.E.A.C. 

-	“Mujer por mujer, Poesía”. Galería Imago (Gran Teatro).

-	Exposición por el  encuentro de Directores Ejecutivos de Teatro, Galería imago.

-	“La costilla maldita”, (serigrafía). Taller de serigrafías R.P.

1997:

-	Exposición Colectiva por el 160 aniversario del Gran Teatro de la Habana. Galería Imago.

1998:

k      -	“La voluntad del Genio”. Galería Domingo Ravenet.

-	Exposición de Pequeño Formato. Galería L (por el 30 aniversario de la Galería L).

-	Exposición Antológica de Serigrafías del Taller RP-Casona del F.E.B.E.

-	Exposición “Tributo a la danza”, por el 50 aniversario del Ballet de Cuba.  Galería Habana.

-	“En el tiempo”, (Salón Arte Contemporáneo). Galería La Acacia.

2000:

-	“Mujeres Cercanas” (colectiva de mujeres), Casona del F.E.B.E.

-	Salón Pequeño Formato 2000, Galería L (noviembre-diciembre).

2001:

-	Colectiva por el 8 de marzo, Registro de las Artes Plásticas. 

-	Colectiva “Personalidades residentes en el Municipio Plaza”, escuela de Arte, J.A . Díaz Peláez (23 y C). Marzo.

-	Visiones de Pablo, (homenaje de Artistas plásticos en el Centenario de Pablo de la Torriente Brau) Sala MajadaHonda, Centro Pablo de la Torriente Brau. Noviembre-diciembre.

2002:

-	Salón de Pequeño Formato. Galería L (octubre). 

2003:

-	Exposición en el Consejo de Ministros por el 150 Aniversario de Martí. “Yo sé de u pintor Gigante…”.

-	“Ilústrate”, exposición colectiva de ilustraciones en la Revista “Revolución y Cultura”.

-	Exposición “Doce Mujeres Creadoras” (colateral  a la Bienal). Galería orígenes, Gran Teatro, F.E.B.E. a partir de noviembre.

-	Exposición de Pequeño Formato (colateral a la Bienal), Galería L, noviembre. 

-	Exposición de la Subasta-Online. Hotel Panorama. Noviembre.

2004:

a)	De lobo un pelo, Galería La Acacia, enero.

b)	Exposición Diseños premiados para Mosaicos de la Rampa. Galería Martínez Villena, U.N.E.A.C (febrero).

2005:

-	Salón Pequeño Formato. Galería L (enero).

-	“Unas y otras” (por el Día de la Mujer), Casa Simón Bolívar, marzo.

-	“Me han estremecido un montón de mujeres”, Centro Pablo de la Torriente, marzo.

Pintoras de Cuba
Pintores de Cuba del siglo XX
Nacidos en La Habana